Jméno a příjmení Oldřich Němec má více nositelů:

 Oldřich Němec (1922–1995) – československý hokejový obránce
 Oldřich Němec (stavební technik) (* 1940) – český stavební technik a autor turistické literatury o Chebsku a Františkových Lázních
 Oldřich Němec (politik) (* 1956) – český politik, poslanec za ČSSD